Benedito José de Azevedo (Goiás, 25 de maio de 1886 — Goiânia, 18 de junho de 1969) foi um compositor, clarinetista, flautista, violinista, violonista, bandolinista brasileiro.

Obras 
 Clarão do luar
 Les Printemps
 Nero
 Recordação
 Saudade
 Teu bandolim

Compositores de Goiás
Violonistas de Goiás
Violinistas de Goiás
Flautistas de Goiás
Clarinetistas de Goiás
Bandolinistas de Goiás
Naturais de Goiás (município)